Kalnyk – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie ilinieckim 
 Kalnyk – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie mukaczewskim

Zobacz też 
 Kalnik